Ополонское — название населённых пунктов на Украине:

 Ополонское — село в Сумском районе Сумской области.
 Ополонское — село в Бахмачском районе Черниговской области.